Dieser Artikel behandelt die serbische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.

Qualifikation 
Die Serben starteten mit einem Heimsieg gegen die Färöer erfolgreich in die WM-Qualifikation. Die darauffolgende Partie gegen Frankreich in Saint-Denis endete mit einer knappen Niederlage für Serbien. Nachdem Thierry Henry und Nicolas Anelka für die Franzosen die Treffer zur 2:0-Führung erzielten, gelang Branislav Ivanović darauf nur noch der Anschlusstreffer. Der serbischen Nationalmannschaft gelang in den folgenden Partien gegen Litauen und Österreich zwei klare Siege.

Nachdem die Litauer mit 3:0 besiegt wurden, konnte auch in Wien drei Punkte eingefahren werden. Miloš Krasić, Milan Jovanović und Ivan Obradović schossen die Gäste nach 24 Minuten bereits mit drei Toren in Führung, Marc Janko erzielte nach 80 Minuten den einzigen Treffer der Österreicher. Auch in den drei folgenden Partien gegen Rumänien, Österreich und die Färöer konnten die Serben gewinnen und die Franzosen auf den zweiten Rang der Gruppe verweisen. Die darauffolgende Direktbegegnung mit Frankreich endete mit einem 1:1-Remis. Nachdem Nenad Milijaš mit einem Elfmetertor für die serbische Führung sorgte, markierte Thierry Henry mit dem Ausgleichstreffer noch in der ersten Halbzeit den Endstand.

In der zweitletzten Partie der Qualifikation besiegte Serbien die Rumänen nach einer starken zweiten Halbzeit mit 5:0 und konnte sich damit vorzeitig für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 qualifizieren, während der Frankreich noch zwei weitere Barrage-Partien bestreiten musste. Die abschließende Partie in Litauen ging knapp verloren. Nachdem Mindaugas Kalonas das Führungstor für die Gastgeber erzielte, konnte Zoran Tošić für Serbien ausgleichen, doch dem litauischen Abwehrspieler Marius Stankevičius gelang der Siegtreffer für die Litauer. Bester Torschütze Serbiens während der Qualifikation war Milan Jovanović, der fünf Tore erzielen konnte. Serbien startet die Weltmeisterschaft 2010 in einer Gruppe mit Ghana, Deutschland und Australien.

Serbisches Aufgebot 
Nationaltrainer Radomir Antić reduzierte am 21. Mai 2010 sein vorläufiges Aufgebot um sechs Feldspieler. Slobodan Rajković (Twente Enschede), Nemanja Matić (FC Chelsea), Miralem Sulejmani (Ajax Amsterdam), Jagoš Vuković (PSV Eindhoven), Nemanja Tomić (Partizan Belgrad) und Dejan Lekić (Roter Stern Belgrad) wurden aus dem Aufgebot gestrichen. Die endgültige Entscheidung über die WM-Teilnehmer auf der Torhüterposition fiel erst am 1. Juni, als Željko Brkić (Vojvodina Novi Sad) aus dem Kader gestrichen wurde.

Spiele

Vorrunde 

Nach der Niederlage im Auftaktspiel gegen Ghana waren die Chancen Serbiens bereits deutlich gesunken. In einer turbulenten Partie gegen den Gruppenfavoriten Deutschland mit Platzverweis und vergebenem Elfmeter auf Seiten der Deutschen konnte man sich doch noch die ersten drei Punkte holen. Die abschließende Partie gegen Australien konnte man zwar lange offenhalten, verlor dann aber doch mit 1:2 und vergab damit die Chance auf ein Weiterkommen im Turnier bei der ersten Teilnahme als eigenständiger Staat.

 Sonntag, 13. Juni 2010, 16 Uhr in Pretoria Serbien –  0:1 (0:0)
 Freitag, 18. Juni 2010, 13.30 Uhr in Port Elizabeth –  Serbien 0:1 (0:1)
 Mittwoch, 23. Juni 2010, 20.30 Uhr in Nelspruit –  Serbien 2:1 (0:0)

Weblinks 
 Resultate der serbischen Nationalmannschaft während der Qualifikation
 Alle Matches der Vorrunde im Überblick
 Kader Serbien

Einzelnachweise 

2010
Serbien